Pugatschow () steht für:
 Pugatschow (Stadt), Stadt im Rajon Pugatschow in der Oblast Saratow, Russland

Pugatschow ist der Familienname folgender Personen:
 Alexei Wladimirowitsch Pugatschow († 2012), russischer Schachspieler
 Alla Borissowna Pugatschowa (* 1949), russische Sängerin und Komponistin
 Jemeljan Iwanowitsch Pugatschow (* 1742; † 1775), Anführer des Pugatschow-Aufstandes (1773–1775)
 Sergei Wiktorowitsch Pugatschow (* 1963), ehemaliger russischer Bankier
 Wiktor Georgijewitsch Pugatschow (* 1948), Erfinder des Kobramanövers
 Wladimir Semjonowitsch Pugatschow (* 1911; † 1998), russischer Mathematiker

Siehe auch:
 Pugatschowo
 Pugatschowa